Fischbach kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Fischbach, Luxemburg, 
 Fischbach, Clervaux, ort i kantonen Clervaux,

Schweiz 

 Fischbach, Luzern, kommun,

Tyskland 

 Fischbach (Gersprenz) – vattendrag i Hessen, 
 Fischbach (Nahe) – vattendrag i Rheinland-Pfalz, 
 Fischbach (Goldbach) – vattendrag i Bayern, 
 Fischbach (Seckach) – vattendrag i Baden-Württemberg, 
 Fischbach (Jagst) – vattendrag i Baden-Württemberg, 
 Fischbach (Murr) – vattendrag i Baden-Württemberg, 
 Fischbach, Birkenfeld – kommun i Landkreis Birkenfeld i Rheinland-Pfalz, 
 Fischbach, Kaiserslautern – kommun i Landkreis Kaiserslautern i Rheinland-Pfalz, 
 Fischbach bei Dahn – kommun i Landkreis Südwestpfalz i Rheinland-Pfalz, 
 Fischbach (kommunfritt område) – kommunfritt område i Bayern, 
 Fischbach/Rhön – ort, tidigare kommun, Thüringen

Österrike 

 Fischbach (vattendrag i Österrike, Tyrolen), 
 Fischbach (vattendrag i Österrike, lat 47,73, long 12,67), 
 Fischbach (vattendrag i Österrike, lat 47,53, long 10,88), 
 Fischbach (kommun i Österrike, Steiermark), Politischer Bezirk Weiz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar